Сотириос Папаяннопулос (, ; 5 сентября 1990, Стокгольм, Швеция) — шведский футболист греческого происхождения, защитник клуба АИК и сборной Швеции.

Клубная карьера 
Папаяннопулос — воспитанник клуба АИК. В 2008 году Сотириос начал профессиональную карьеру в клубе «АФК Эскильстуна». 16 июля в матче против «Ассириска Фёренинген» он дебютировал в Суперэттан. В 2011 году Папаяннопулос на правах аренды выступал за «Акрополис». В начале 2012 года Сотириос присоединился к «Ассириска Фёренинген». 9 апреля в матче против «Браге» он дебютировал за новый клуб. 28 мая в поединке против «Далкурда» Папаяннопулос забил свой первый гол за «Ассириска Ферининген».

В начале 2015 года Сотириос перешёл в ПАОК. 14 января в матче против «Каллони» он дебютировал в греческой Суперлиге.

Летом того же года Папаяннопулос вернулся в Швецию, подписав контракт с «Эстерсундом». 24 августа в матче против «Утсиктенса» он дебютировал за новую команду. По итогам сезона Сотирис помог команде выйти в элиту. 4 апреля 2016 года в матче против «Хаммарбю» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 28 октября 2017 года в поединке против «Эльфсборга» Сотириос забил свой первый гол за «Эстерсунд». В том же году он помог команде завоевать Кубок Швеции.

Летом 2018 года Папаяннопулос перешёл в датский «Копенгаген». 16 июля в матче против «Хорсенс» он дебютировал в датской Суперлиге.

Международная карьера 
7 января 2018 года в товарищеском матче против сборной Эстонии Папаяннопулос дебютировал за сборную Швеции.

Достижения 
 «Эстерсунд»
 Обладатель Кубка Швеции — 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Ассириска Фёренинген»
Игроки ФК «Акрополис»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК АИК